Cochiti kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Louj, ö, Enewetak,

USA 

 Cochiti (ort i USA), New Mexico, Sandoval County, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar